Kalmanovitch oder Kalmanovich ist der Familienname folgender Personen:

 Tanya Kalmanovitch (* 1970), kanadische Jazzmusikerin
 Zelig Kalmanovitch (1885–1943), lettischer, jüdischer Philologe und Übersetzer